Шляхов Олексій Борисович ( 1955) — український історик, україніст.
 Шляхов Юрій Вікторович (1983—2019) — український стрибун у воду.